Валерий Николаевич Иванов (; род. 27 июля 1955, Попехинка, Климовичский район, Могилевская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский государственный и политический деятель. Управляющий делами Президента Республики Беларусь (с 8 июля 2021).

Биография 
Родился 27 июля в 1955 году в д. Попехина, в Климовичском районе.

В 1983 году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию. В 1992 году окончил Институт политологии и социального управления Белорусского государственного университета. В 2006 году окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

Служил в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Трудовая деятельность 
В 1977 году работал в главным зоотехником Круглянском районе Могилевской области. Более 20 лет возглавлял различные колхозы Кировского района Могилевской области. С 1987 по 1997 году был первым заместителем председателя Круглянского районного исполнительного комитета, председателем районного агропромышленного объединения, начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Круглянского районного исполнительного комитета.

С 2002 по 2004 — Председатель Кировского районного исполнительного комитета. С 2004 по 2008 — Председатель Шкловского районного исполнительного комитета Могилевской области. Избирался членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь второго и третьего созывов. Также депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь четвёртого созыва. С 27 октября 2008 года по 25 мая 2010 года — заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь четвёртого созыва. В плате представителей также работал вице-спикером.

С 26 мая 2010 года по 28 декабря 2010 — первый заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета.

С 25 июля по 16 декабря 2013 года был заместителем главы Администрации президента Республики Беларусь.

С 2010 по 2017 год являлся Председателем общественного объединения «Белорусская федерация хоккея на траве». Также являлся членом Президиума этого объединения.

28 декабря 2010 года по решению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко был назначен на должность заместителя премьер-министра Республики Беларусь. Он курировал вопросы сельского хозяйства. Но 28 февраля 2012 года был освобожден от должности.

Вы знаете систему производства, теперь вам надо будет досконально изучить систему продаж, чтобы наиболее выгодно выстроить сегодня работу и в интересах нашей страны, и россиян, это наши партнеры. Здесь все должно быть справедливо и равноправно. Нам выгоды не нужны за счет России, но и за счет нас никто не должен получать какие-то выгоды. Мы должны действовать в едином ключе. И искать, где лучше для нас для всех. А значит, для Белорусской калийной компании

29 февраля 2012 года был назначен на должности генерального директора Белорусской калийной компании.

В 2013—2021 годах являлся председателем правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

8 июля 2021 года назначен управляющим делами Президента Республики Беларусь.

В марте 2022 года Валерий Иванов попал под санкции Канады.

Критика 
На совещании 28 января 2014 года глава государства был недоволен работой Белкоопсоюза. Он также отметил что Белкоопсоюз неконкурентноспособен. Обращаясь к председателю правления Белкоопсоюза Валерию Иванову, Александр Лукашенко потребовал активной работы по устранению всех выделенных проблемных вопросов. Но 4 сентября глава государства вновь был недоволен работой Белкоопсоюза. Принимая доклад Валерия Иванова глава государства отметил следующее:

То есть, по основным направлениям деятельности налицо падение. И это настораживает

Президент считает странным, когда «Белкоопсоюз» постоянно просит о финансовой помощи для пополнения оборотных средств, в то время как другие аналогичные организации работают с прибылью.

Награды 
 Орден Почёта (2003);
 Медаль «За трудовое отличие»;
 Юбилейная медаль «90 лет Вооруженных Сил Республики Беларусь»;
 Почетная грамота Национального собрания Республики Беларусь;
 Почетная грамота Парламентского Собрания Союза Беларуси и России;

Личная жизнь 
Женат, имеет дочь и сына.

Примечания

Ссылки 
 Иванов Валерий Николаевич на сайте bfh.by
 Иванов Валерий Николаевич на сайте bks.gov.by
 Биография Иванова Валерия Николаевича на сайте news.21.by
 Лукашенко снял Иванова с поста вице-премьера
 Валерий Иванов возглавил Белорусскую калийную компанию

Члены районных исполкомов Белорусской ССР
Члены Совета министров Республики Беларусь
Депутаты Палаты представителей (Белоруссия)
Члены Совета Республики (Белоруссия)
Председатели районных исполкомов Белоруссии
Персональные санкции Канады против Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании